Старовыже́вский райо́н () — упразднённая административная единица на севере Волынской области Украины. Административный центр — посёлок городского типа Старая Выжевка.

География 
Площадь — 1121 км² (10-е место среди районов).
Основные реки — Выжевка, Припять.

История 
21 января 1959 года к Старовыжевскому району была присоединена часть территории упразднённого Заболотьевского района, а 14 сентября 1959 года — часть территории упразднённого Луковского района. Упразднён 30 декабря 1962 года, восстановлен 8 декабря 1966 года.

Демография 
Численность наличного население района составляло 30 609 человек (12-е место среди районов), в том числе в городских условиях проживали 5 255 человек (17,17 %), в сельских — 25 354 (82,83 %). Постоянное население — 30 675 человек, в том числе городское население — 5 118 человек (16,68 %), сельское — 25 557 (83,32 %).

Административное устройство 
Количество советов (рад):

 поселковых — 1
 сельских — 19

Населённые пункты 
Количество населённых пунктов:

 посёлков городского типа — 1 (Старая Выжевка)
 сёл — 46
Всего насчитывается 47 населённых пунктов.

Примечания

Ссылки 
 Учетная карточка района на сайте Верховной рады Украины